Guillermo V, Príncipe de Wied (; 22 de agosto de 1845 - 22 de octubre de 1907), fue un oficial y político alemán, hijo mayor del príncipe Hermann de Wied. Fue el padre de Guillermo, Príncipe de Albania, y hermano de la reina Isabel de Rumanía.

Primeros años 
Guillermo era el segundo hijo y primer varón del príncipe Germán de Wied (1814-1864), hijo de Juan Augusto, príncipe de Wied, y la princesa Sofía Augusta de Solms-Braunfels, y de su esposa, la princesa María de Nassau-Weilburg (1825-1902), hija a su vez del duque Guillermo de Nassau-Weilburg y su primera esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen. A través de su madre era descendiente del rey Jorge II de Gran Bretaña.

Carrera militar 
Durante la Guerra austro-prusiana de 1866, fue teniente general del 2º Ejército. Entre 1870-71 participó en la Guerra franco-prusiana.

Entre 1893 y 1897 fue comisario imperial y jefe militar del cuerpo de enfermeros voluntarios en el ejército. En 1893 fue nombrado General de Infantería honorario.

Política 
Políticamente, Guillermo era partidario de la política colonial. Entre 1891 y 1892 fue presidente de los comités alemanes antiesclavitud. Estos incluían la financiación de expediciones a regiones inexploradas en África. A partir de 1897, fue un miembro del Consejo Colonial. Guillermo fue cofundador y desde 1898 hasta 1901 Presidente de la Liga de la Marina.

Entre 1875 y 1886 fue Mariscal del parlamento de la Provincia del Rin. Desde 1888 hasta 1897 y desde 1899 hasta 1901 fue también Presidente del parlamento de la Provincia del Rin. A partir de 1878, fue miembro de la Cámara Alta prusiana, de la que fue presidente entre 1897 hasta 1904.

Matrimonio 

Guillermo se casó el 18 de julio de 1871 en Wassenaar, con la Princesa María de los Países Bajos (1841-1910), hija menor del Príncipe Federico de los Países Bajos (1792-1839), segundo hijo de Guillermo I de los Países Bajos, y su esposa, la Princesa Luisa de Prusia (1808-1870), hija de Federico Guillermo III de Prusia.

Tuvieron seis hijos:
Príncipe Guillermo Federico de Wied (27 de junio de 1872 - 18 de junio de 1945), casado con la Princesa Paulina de Wurtemberg (1877-1965), con descendencia.
Príncipe Alejandro de Wied (28 de mayo de 1874 - 15 de enero de 1877)
Guillermo de Wied, Príncipe de Albania (26 de marzo de 1876 - 18 de abril de 1945), casado con la Princesa Sofía de Schönburg-Waldenburg (1885-1936), con descendencia.
Príncipe Víctor de Wied (7 de diciembre de 1877 - 1 de marzo de 1946), casado con la Condesa Gisela de Solms-Wildenfels (1891-1976), con descendencia.
Princesa Luisa de Wied (24 de octubre de 1880 - 29 de agosto de 1965)
Princesa Isabel de Wied (28 de enero de 1883 - 14 de noviembre de 1938)

Títulos y estilos 
22 de agosto de 1845 - 5 de marzo de 1864: Su Alteza Serenísima Príncipe Guillermo de Wied
5 de marzo de 1864 - 22 de octubre de 1907: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Wied

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com - Wilhelm Adolph Maximilian Karl Fürst von Wied
Genealogics - Leo van de Pas - Wilhelm, Fürst zu Wied
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 336

Casa de Wied
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Presidentes de la Cámara de los Señores de Prusia
Príncipes de Alemania
Nacidos en Neuwied